Le nom Rantaraitti () peut signifier:

Rantaraitti (Espoo)
Rantaraitti (Jyväskylä)

Aménagement cyclable en Finlande
Voie piétonnière